Большеви́к — посёлок в Ипатовском городском округе Ставропольского края Российской Федерации.

Географическое положение 
Расстояние до краевого центра: 140 км. Расстояние до районного центра: 49 км.

История 
Посёлок входил в Безопасненский сельсовет, затем в Тахтинский.

В 1934 году был образован Большевистский поссовет.

До 1 мая 2017 года посёлок был административным центром упразднённого Большевистского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 95 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Социально-культурное объединение.
 Модульный ветеринарный участок
 Два общественных открытых кладбища. Первое, площадью 9625 м², расположено на западной окраине посёлка. Второе, площадью 1200 м², находится в 450 м к югу от фермы № 2.

Образование 
 Детский сад № 25 «Теремок»
 Средняя общеобразовательная школа № 10

Экономика 
 Племзавод имени Героя соцтруда В. В. Калягина. Совхоз создан в 1921 году. В 1960 году решением коллегии министерства сельского хозяйства СССР за выдающиеся заслуги в выращивании овец Кавказской породы совхоз преобразовали в Государственный племенной овцеводческий завод.

Люди, связанные с посёлком 
 Жихарев, Пётр Филиппович — почти 50 лет чабан, старший чабан племенного овцеводческого завода «Большевик», Герой Социалистического Труда.
 Николай Андреевич Сивцев — старший чабан фермы № 3, Герой Социалистического Труда.
 Григорий Тихонович Харечко, Герой Социалистического Труда.
 Дмитрий Тихонович Харечко, Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Ипатовского городского округа